Колодязь — те саме, що й криниця, обладнане глибоке джерело
 Трубчастий колодязь
 Шахтний колодязь
 Оглядовий колодязь — споруда у вигляді підземної камери, шахти, призначена для обслуговування підземних комунікацій:
 Дощоприймальний колодязь
 Каналізаційний колодязь
 Колодязь — гірнича споруда
 Карстовий колодязь — геологічне утворення
 Двір-колодязь — двір, утворений близькорозташованими стінами багатоповерхових будинків

 «Колодязь» — радянський фільм 1989 року.
 «Колодязь» — алжирський драматичний фільм 2016 року.

Див. також 
 «Колодязь і маятник» — американський фільм жахів за однойменним оповіданням Едгара По
 Колодязі — село в Донецькій області
 Колодязі — колишнє село в Полтавській області, ліквідоване 1990 року
 Колодязьки — село в Житомирській області
 Колодезі — назва низки населених пунктів у Росії